Jombo peut être :

 Jombo, rivière de la province de Malanje en Angola, affluent de la Lwando ;
 Jombo, rivière du district de Mzimba au Malawi ;
 Jombo, rivière du district de Mzimba au Malawi ;
 Jombo, nom de famille ;
 Uche Jombo, actrice, scénariste et productrice nigériane.